The Hollywood Reporter () — ведущий американский журнал, который отслеживает события в киноиндустрии США. Выходит раз в неделю. Вместе с изданием Variety в течение последнего десятилетия был одним из двух крупнейших американских журналов о кино. Был основан Уильямом Вилкерсоном, первый номер вышел в сентябре 1930 года.

Журнал в настоящее время принадлежит , его штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе. В 2010 году главным редактором издания стала .

THR Russia
С марта 2012 по ноябрь 2018 год выходила русскоязычная версия журнала. Было выпущено 73 номера. Также велась работа сайта The Hollywood Reporter Russia на русском языке. 

22 октября 2018 было официально объявлено о том, что издатели приняли решение не продлевать лицензию и провести ребрендинг издания. На базе российской версии журнала было создано самостоятельное издание «КиноРепортёр», которое возглавила Мария Лемешева. Сайт прекратил обновляться в ноябре 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 Сетевая версия издания
 Русская версия издания

Еженедельные журналы
Американские журналы о кино
Появились в 1930 году в США
Телевизионные журналы
Голливуд